Le référendum australien de 1999 est un référendum prenant place en Australie le . Il porte sur la transformation de la monarchie en une République, ainsi que sur l'ajout d'un préambule à la Constitution.

La première question du référendum est : To alter the Constitution to establish the Commonwealth of Australia as a republic with the Queen and Governor-General being replaced by a President appointed by a two-thirds majority of the members of the Commonwealth Parliament. Do you approve this proposed alteration? Une autre question, d'importance moindre, concerne l'ajout d'un texte introductif à la Constitution : To alter the Constitution to insert a preamble. Do you approve this proposed alteration? Les deux sont suivies d'une réponse positive ou négative indépendante de l'autre.

La question républicaine repose sur la convention constitutionnelle de Canberra de février 1998, établissant que si le  l'emporte, le président serait élu par le Parlement d'Australie selon un modèle d'entente bipartisane. Les deux propositions sont rejetées par les électeurs.

Question sur la République  
Le référendum sur la transformation en République a une participation de 95,10 % avec 11 785 000 votes comptabilisés pour un corps électoral de 12 392 040 personnes. 45,13 % des votants répondent  à la question posée, soit 5 273 024 personnes, alors que 54,87 % répondent négativement, soit 6 410 787 personnes.

Question sur le préambule  
Le référendum sur le préambule a une participation de 95,10 % avec 11 785 000 votes comptabilisés pour un corps électoral de 12 392 040 de personnes. 39,34 % des votants répondent  à la question posée, soit 4 591 563 personnes, alors que 60,66 % répondent négativement, soit 7 080 998 personnes.

Notes et références 

1999
Australie
1999 en Australie
Politique en novembre 1999